Collierville (Californie)
 Collierville (Tennessee)